Pasirjaya (Bogor Barat), een plaats in Indonesië
Pasirjaya (Cilamaya Kulon), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing